He се може односити на:

 Хемијски знак за хемијски елемент хелијум
 ISO 639 alpha-2 ознака за хебрејски језик
 скраћеница за Хришћанске ере, исто што и Нове ере или Anno Domini